Возвращение любви:
 «Возвращение любви» — фильм Кристиан-Жака, 1946.
 «Возвращение любви» — фильм Эрика Киваняна, 2009.